Deux communautés de communes françaises sont nommées communauté de communes du pays de Sault : 
 la communauté de communes du pays de Sault dans l’Aude, nommée d’après le pays de Sault ;
 la communauté de communes du pays de Sault dans le Vaucluse, nommée d’après la commune de Sault.